2 miejscowości w Estonii:
 Perametsa – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Pala.
 Perametsa – wieś w prowincji Võru, w gminie Vastseliina.